Aleksander Moszkowski
 Anatolij Moszkowski
 Maurycy Moszkowski

Linki zewnętrzne